1,2,3-triclorobenzene – alogenuro arilico di formula  
1,2,4-triclorobenzene – alogenuro arilico di formula  
1,3,5-triclorobenzene – alogenuro arilico di formula